Molekulska formula -{C14H21NO3}- se može odnositi na:

 1-(2-Nitrofenoksi)oktan
 Ciklopropilmeskalin
 Metalileskalin